

Architecture 
 Maison de l'Âne, maison de style baroque située sur la Grand-Place de Bruxelles en Belgique

Chanson 
 L'Âne blanc, album d'Henri Dès (1982)
 Entre le bœuf et l'âne gris, l'un des chants de Noël les plus anciens

Cinéma   
 L'Âne (Shrek), âne de fiction doué de la parole
 L'Âne de Buridan, film français réalisé d'Alexandre Ryder (1932)
 L'Âne de Zigliara, film français de Jean Canolle (1971) 
 L'Âne qui a bu la lune, film français de Marie-Claude Treilhou (1986)
 L'Âne récalcitrant, film muet français de Louis Feuillade (1907)
 Le Noël Shrektaculaire de l'Âne, court-métrage d'animation américain réalisé par Walt Dohrn et Raman Hui (2010)
 Vincent mit l'âne dans un pré (et s'en vint dans l'autre), film français réalisé de Pierre Zucca (1976)

Culture 
 Fête de l'âne, cérémonie burlesque que l'on peut classer parmi les drames liturgiques

Édition 
 L'Âne qui butine, éditeur franco-belge créé en 1999 par Anne Letoré et Christophe

Gastronomie 
 Sandwich à l'âne, sorte de sandwich consommé à Baoding et Hejian dans la province du Hebei en Chine

Jeu 
 L'Âne rouge, puzzle à pièces coulissantes ou casse-tête de déplacements 
 Séparation entre l'âne et le cochon, formulette de séparation dans les jeux d'enfants en Gascogne

Littérature

Fables de La Fontaine 
 Les Voleurs et l'Âne, treizième fable du livre I 
 L'Âne chargé d'éponges et l'Âne chargé de sel, dixième fable du livre II 
 Le Lion et l'Âne chassant, dix-neuvième fable du livre II 
 Le Meunier, son fils et l'Âne, première fable du livre III 
 L'Âne et le Petit Chien, cinquième fable du livre IV 
 L'Âne portant des reliques, quatorzième fable du livre V 
 L'Âne vêtu de la peau du lion, vingt-et-unième fable du livre V 
 Le Vieillard et l'Âne, huitième fable du livre VI 
 L'Âne et ses maîtres, onzième fable du livre VI 
 Le Cheval et l'Âne, seizième fable du livre VI 
 L'Âne et le Chien, dix-septième fable du livre VIII 
 Les Deux Chiens et l'Âne mort, vingt-cinquième fable du livre VIII

Autres œuvres 
 Et l'âne vit l'ange, premier roman de Nick Cave (1989)
 L'Âne,  poème de Victor Hugo (1880)
 L'Âne (Machiavel), poème satirique et fable politique de Nicolas Machiavel (1589)
 L'Âne (Maupassant), nouvelle de Guy de Maupassant (1883)
 L'Âne Culotte, roman d'Henri Bosco (1937)
 L'Âne en atoll, dixième album des aventures de Philémon (1977)
 L'Âne et le Ruisseau, proverbe d'Alfred de Musset (1855)
 L'Âne pourri, article surréaliste publié dans Le Surréalisme au service
 L'Âne rouge (roman), roman policier belge de Georges Simenon (1932)
 Petite-table-sois-mise, l'Âne-à-l'or et Gourdin-sors-du-sac, conte populaire allemand recueilli par les frères Grimm 

 Philosophie 
 Paradoxe de l'âne de Buridan, légende selon laquelle un âne est mort de faim et de soif entre son picotin d'avoine et son seau d'eau

 Sculpture 
 L'Âne (Lalanne), sculpture en bronze de François-Xavier Lalanne

 Télévision 
 L'Âne Culotte (série télévisée), feuilleton télévisé français

 Toponyme 
 L'Anse à l'Âne, hameau français de la commune de Trois-Îlets en Martinique
 Pas de l'Âne, col non routier de Savoie situé dans le massif du Beaufortain
 Pointe Côte de l'Âne, sommet culminant à 2 916 mètres d'altitude et faisant partie du secteur alpin des Alpes maritimes

 Voir aussi 
 
 
 
 ''